Ісмаїлі () — португальське ім'я.

Носії 
 Ісмаїлі Гонсалвіс дус Сантус — бразильський футболіст, лівий фланговий захисник донецького «Шахтаря».

Див. також 
 Ismaili Centre
 Ісмайлі (значення)
 Ісмаїліти